Lilletjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilletjärnen, Västergötland, sjö i Herrljunga kommun, 
Lilletjärnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Lilletjärnet (Mo socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun, 
Lilletjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (1,1 ha)

Se även
Lilltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn